François Théodore Devaulx (1808-1870), un sculpteur français ;
 Jacques Devaulx, ou de Vaulx (~1557-1597), un cosmographe et pilote hauturier français, et l'auteur d'un manuel de navigation ;
 Noël Devaulx (1905-1995), un nouvelliste et romancier français.

Homonymie
Homonymie de patronyme